Mrkos:
 Antonín Mrkos
 124P/Mrkos
 1832 Mrkos
 18D/Perrine-Mrkos
 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková